Yaydzhi kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Zovaber, ort, Gegharkunik,

Azerbajdzjan 

 Yukhary-Yaydzhi, ort, Nachitjevan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar